Himmelsbrücke werden mehrere Brücken genannt

Himmelsbrücke (Sohland an der Spree)
 Himmelsbrücke in Hainewalde
 ehemalige Himmelsbrücke bei Zittau
 Langkawi Sky-Bridge